Marich ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislaus von Szögyény-Marich (1841–1916), österreichisch-ungarischer Diplomat
 László Szőgyény-Marich (1806–1893), ungarischer Politiker, Geheimer Rat, Minister für Kultus und Unterricht sowie Hofbeamter